Гонки по вертикали:
 «Гонки по вертикали» — роман братьев Вайнеров.
 «Гонки по вертикали» — советский детективный фильм 1982 года.